Tráva může být:

 lidové označení pro rostliny z čeledi lipnicovité (Poaceae), respektive některé podobně vypadající lipnicotvaré (Poales)
 trávník – travnatá plocha
 travnatý dvorec – označeni pro druh povrchu sportovních hřišť např. pro fotbal nebo tenis 
 marihuana – slangové označení pro psychoaktivní drogu
 Tráva (seriál) – televizní seriál pojmenovaný dle slangového označení marihuany

Externí odkazy